XIV Commissione permanente della Camera dei Deputati (1958-1987) – denominazione della Commissione Igiene e sanità pubblica della Camera dei deputati nelle legislature da III a IX della Repubblica Italiana
 XIV Commissione permanente della Camera dei Deputati (1996-in corso) – denominazione della Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati a partire dalla XIII legislatura della Repubblica Italiana